Hinojal puede referirse a:

 Hinojal, municipio español situado en la provincia de Cáceres;
 Hinojal de Riopisuerga, localidad española situada en la provincia de Burgos;
 Hinojal, distrito y localidad argentina situada en la provincia de Entre Ríos.